Luche puede hacer referencia a:
 un juego infantil de Chile, llamado el juego del luche, variante de la rayuela o tejo;
 el alga Porphyra columbina, también conocida como "luche rojo"; y
 el alga Ulva lactuca, también conocida como "lechuga de mar" o "lamilla".